El término Six Feet Under puede referirse:

a  Six Feet Under, una serie de televisión;
a Six Feet Under, una banda musical de los Estados Unidos.